Амоян () – езидская фамилия. Принадлежащая езидам из Армении

Известные носители 
 Амоян, Малхас Бимбашович (род. 1999) — армянский борец, езидского происхождения, греко-римского стиля.
 Амоян, Роман Хасанович ( род. 1983) — армянский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Европы.